Partito Popolare Cristiano (Belgio 1945) – partito politico belga, designato altresì con la denominazione di Partito Sociale Cristiano (Belgio 1945)
Partito Popolare Cristiano (Belgio 1968) – partito politico belga, nato dalla dissoluzione del precedente e divenuto nel 2001 Cristiano-Democratici e Fiamminghi
Partito Popolare Cristiano – partito politico tedesco del passato 
Partito Popolare Cristiano – partito politico danese
Partito Popolare Cristiano – partito politico norvegese
Partito Popolare Cristiano – partito politico peruviano